Teklehaimanot ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Teklehaimanot (* 1988), eritreischer Straßenradrennfahrer
 Kidane-Mariam Teklehaimanot (1933–2009), äthiopischer Geistlicher, Bischof von Adigrat